Kazimierz Andrzej Zych (ur. 25 maja 1955 w Wołominie) – polityk, dziennikarz, działacz społeczny i samorządowy, były radny miasta Wołomin, wiceprzewodniczący rady.

Syn Kazimierza, oficera Armii Krajowej i Janiny z domu Radomskiej. Żonaty, ojciec dwóch córek.

Życiorys 
W latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych kilkakrotnie przebywał w Anglii, zapoznając się z tamtejszą Polonią i miejscami historycznie związanymi z II wojną światową, jak Instytut Gen. Wł. Sikorskiego, POSK, Dom Lotnika Polskiego czy kościół Św. Andrzeja Boboli.

Powraca do kraju tuż przed stanem wojennym i wstępuje do NSZZ „Solidarność”, aktywnie włączając się w działalność związkową.

W stanie wojennym represjonowany za działalność w NSZZ „Solidarność”. Był kilkakrotnie aresztowany, a dom poddawano rewizjom.

W roku 1990 zakłada Komitet wspierania Lecha Wałęsy w regionie wołomińskim – jest jego pełnomocnikiem wyborczym.

W roku 1993 kandydował do Sejmu RP z list Koalicji dla Rzeczypospolitej Jana Olszewskiego i Romualda Szeremietiewa, zajął drugie miejsce w swoim okręgu. Kolejny raz startował z listy Ruchu Patriotycznego Antoniego Macierewicza z trzecim wynikiem wyborczym swojego ugrupowania. Obecnie wspiera działalność polityczną byłego marszałka Marka Jurka oraz dr Krzysztofa Kawęckiego "Wiara i Czyn".

W roku 1994 organizuje samorządowy Komitet Wyborczy „RAZEM”. W roku 1998 jest szefem Akcji Wyborczej Solidarność powiatu, z którą wygrywa wybory samorządowe w Powiecie Wołomińskim

Włącza się aktywnie w powołanie nowego Powiatu Wołomińskiego w 1997 roku tworząc samorządowo-społeczną inicjatywę, co w rezultacie doprowadza do złożenia w marcu 1998 r. w MSWiA oraz w Sejmie RP projektu powiatu, który zostaje przez rząd przyjęty w sierpniu 1998 r., a Wołomin staje się stolicą jednego z największych powiatów w Polsce.

Organizator wielu uroczystości patriotyczno-narodowych Ziemi Wołomińskiej. W roku 1999 powołuje i staje na czele pierwszego w Polsce Komitetu Budowy Pomnika Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie – „Ossów 2000”, którego odsłonięcie następuje w 80. rocznicę „Cudu nad Wisłą”.

W 65. rocznicę zbrodni katyńskiej ze Społecznym Komitetem stawia przy Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie Pomnik Katyński, który w 2005 roku odsłaniają Ks. Zdzisław Peszkowski i prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej powołuje Honorowy Komitet przyznania pośmiertnie bohaterowi wojny 1920 roku Ks. mjr Ignacemu Skorupce Orderu Orła Białego, który prezydent Polski wręcza 14 sierpnia 2010 roku w Ossowie najbliższej rodzinie Księdza Skorupki.

Przewodził protestowi postawienia pomnika bolszewików w Ossowie, w wyniku którego odroczono termin jego odsłonięcia w dniu święta Wojska Polskiego, tj. 14-15 sierpnia 2010 r., a także zlikwidowano błędny historycznie i ortograficznie napis na tablicy pamiątkowej.

Współtwórca Panteonu Bohaterów w Ossowie w tzw. Dolince Smoleńskiej – pamięci tragedii samolotu prezydenckiego udającego się na uroczystości do Katynia 10 kwietnia 2010 r.. W roku 2010 zakłada gazetę środowisk patriotycznych na Mazowszu „PATRIA”, w której pisują swoje felietony działacze polityczni i samorządowi.

Autor kilkuset tekstów w gazetach ogólnopolskich i lokalnych oraz kilku książek o tematyce patriotycznej i biograficznej „Jest takie miejsce, jest taki Kraj” czy „Ksiądz płk Jan Sikora – Życie w imię Boga, Honoru i Ojczyzny”.

Za swoją działalność odznaczony:
 Medalem „PRO MEMORIA”
 Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
 Medalem „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” Komitetu Pamięci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
 Medalem 25. Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
 Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 Krzyżem Wolności i Solidarności.
Laureat „Najwartościowszego Wydarzenia Roku 2004” oraz „Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej”.
Aktywnie udziela się w życiu społeczno-kulturalnym i patriotycznym Ziemi Wołomińskiej i Kraju.

Prezes Stowarzyszenia „Przymierze Samorządowe”. Honorowy Prezes Kapituły Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej.
Od kilkudziesięciu lat zabiegał o wybudowanie w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej wojny z Rosją bolszewicką 1920 r. Budowa muzeum jako filii Muzeum Wojska Polskiego przy patronacie MON rozpoczęła się w 2020 roku w 100-lecie Bitwy Warszawskiej.

Przynależność polityczna 
 Polska Partia Niepodległościowa
 NSZZ Solidarność
 Koalicja dla Rzeczypospolitej
 Akcja Wyborcza Solidarność
 Ruch Patriotyczny
 Prawica Rzeczypospolitej

Polscy politycy
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi
Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności
Ludzie urodzeni w Wołominie